Калиакра:

 Калиакра — мыс в Болгарии.
 «Калиакра» — болгарский футбольный клуб из города Каварна.
 Калиакра — административно-территориальная единица Королевства Румыния в период с 1913 по 1938 год, находившаяся в исторической области Добруджа.
 «Калиакрия» — эскадренный миноносец российского и советского флота.

См. также 
 Сражение при Калиакрии — последнее морское сражение Русско-турецкой войны 1787—1792 гг.